Jacques Estienne (1632?-1698), prêtre catholique, professeur de théologie puis supérieur du Grand séminaire de Besançon, Oratorien à partir de 1684 ;
 Jacques I Estienne (1668-1731), libraire et imprimeur parisien ;
 Veuve de Jacques Estienne (16..-1753), libraire et imprimeur parisienne, fut l'épouse de Jacques I Estienne ;
 Jacques II Estienne (1719?-1795), libraire et imprimeur parisien, fils aîné du libraire parisien Jacques Estienne ;
 Léon-Jacques Feugère (1810-1858), alias F. Estienne, professeur et critique littéraire

Références